Karim Ouattara (né en 1970), joueur ivoirien de basket-ball ;
 Karim Ouattara (né en 1979), joueur franco-malien de basket-ball.